Papà Gambalunga (Daddy Long Legs) – libro scritto da Jean Webster (1912)
Papà Gambalunga (Daddy-Long-Legs) – film del 1919 diretto da Marshall Neilan 
Papà Gambalunga (Daddy Long Legs) – film del 1931 diretto da Alfred Santell 
Papà Gambalunga (Daddy Long Legs) – film del 1955 diretto da Jean Negulesco 
Papà Gambalunga (Watashi no Ashinaga Ojisan) – serie televisiva d'animazione giapponese del 1991
Papà Gambalunga – singolo di Cristina D'Avena e sigla della serie animata del 1991